Пяндж:
 Пяндж — річка в Середній Азії, притока Амудар'ї
 Пяндж — смт у Таджикистані